Wigert är ett svenskt efternamn som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wigert 150
 Vigert 40
Tillsammans blir detta 190 personer. 

I Norge är det 0–3 bärare av bägge namnvarianterna.

Personer med efternamnet Wigert

 Anne Wigert (1930–2015), svensk danspedagog
 Augusta Wigert (1824–1862), svensk målare och tecknare
 Carl Severin Wigert (1871–1941), svensk matematiker
 Gussi Wigert(1868–1894), svensk målare och tecknare
 Hakon Wigert-Lundström (1875–1936), svensk publicist
 Hedvig Wigert (1748–1780), svensk operasångerska
 Inèz Wigert (1846–1921), svensk lärare och författare
 Knut Wigert (1916–2006), norsk skådespelare
 Mathilde Wigert-Österlund (1873–1943), svensk konstnär
 Oscar Wigert (1844–1912), svensk lärare och språkman
 Sofie Helene Wigert (1913–1989), norsk skådespelare och opinionsbildare i den norska språkfrågan
 Sonja Wigert (1913–1980), norsk-svensk skådespelare
 Viktor Wigert (1880–1942), läkare, psykiater och universitetslärare

Källor

Se även 
 Wiggert
 Wiegert
 Weigert

Svenska efternamn